La chiesa della Confraternita del Santissimo Sacramento è un luogo di culto di Napoli; è sito nel cortile di accesso alla chiesa di San Domenico Maggiore, nelle immediate vicinanze della cappella Sansevero.

Storia e descrizione
La cappella in questione è inclusa nel complesso di San Domenico Maggiore. Venne fondata nel 1628 e ha un impianto tipicamente barocco; inoltre, custodisce alcuni tesori artistici, il più importante dei quali è una tela raffigurante la visione di Fra Giovanni d'Altamura di Massimo Stanzione, sita sull'altare maggiore.

A fianco ad essa c'è un'altra chiesetta: la Confraternita del Rosario che conserva un'opera pittorica di Fabrizio Santafede.

Voci correlate
Chiese di Napoli

Altri progetti

Confraternita del Santissimo Sacramento
Napoli